Plusieurs membres des Maisons de Habsbourg et de Habsbourg-Lorraine portent le prénom de Catherine :

 Catherine de Habsbourg, née en 1295 à Vienne et morte le  à Naples, duchesse consort de Calabre.
 Catherine d'Autriche (1320-1349), fille de Léopold I d'Autriche;
 Catherine d'Autriche (1420-1493), fille d'Ernest d'Autriche intérieure ;
 Catherine d'Autriche (1507-1578), reine de Portugal ;
 Catherine d'Autriche (1533-1572), duchesse de Mantoue puis reine de Pologne ;
 Catherine d'Autriche (1567-1597), duchesse de Savoie ;
 Catherine-Michelle d'Autriche (1567 † 1597), deuxième fille de Philippe II, roi d’Espagne, et d’Élisabeth de France,
 Catherine d'Autriche (1972), comtesse Secco d’Aragona

Homonymie dynastique